Вольштейн — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вольштейн, Лев Израилевич (1908—1984) — российский советский живописец и график, член Ленинградского Союза художников.
 Вольштейн, Моисей Львович (1916—2000) — советский украинский живописец и график.